Тутишкін Андрій Петрович (1910-1971) — радянський кіноактор.
 Тутишкін Петро Петрович (1868-1937) — доктор медицини, міністр охорони здоров'я УРСР в 1919 році.
російські прізвища